Szigeti László (1923–2012) operaénekes (tenor)
 Szigeti László (1949) művészettörténész, szerkesztő
 Szigeti László (1949) író, kritikus, a pozsonyi Kalligram Kiadó igazgatója
 Szigeti László (1957–2022) szlovákiai magyar politikus, középiskolai tanár, miniszter

Jegyzetek